In der folgenden Tabelle werden die Turniere im professionellen Herrentennis (ATP World Tour) der Saison 2014 dargestellt. Nicht mehr im Tourkalender befanden sich die SAP Open in San José; eines der ältesten Turniere der Welt wurde nach 125 Jahren eingestellt. Mit der entsprechenden Lizenz wurde nun vom selben Veranstalter ein Turnier in Memphis ausgerichtet. Die bisherige Lizenz der ATP World Tour 500 für das Turnier von Memphis wurde an das neu geschaffene Turnier von Rio de Janeiro verkauft. Ebenfalls nicht mehr im Tourkalender war das Turnier von Bangkok, das durch ein neues Turnier in Shenzhen ersetzt wurde. Während der Saison war bekannt geworden, dass das Turnier in St. Petersburg durch ein Turnier in Tel Aviv ersetzt werden sollte. Die Veranstaltung wurde jedoch aufgrund der unsicheren Lage vor Ort von der ATP ersatzlos abgesagt.

Tourinformationen 
2014 wurden insgesamt 61 Turniere in 31 Ländern auf sechs Kontinenten ausgetragen. Nicht berücksichtigt sind die vier Grand-Slam-Turniere und der Davis Cup; sie werden von der ITF veranstaltet und sind nicht Bestandteil der ATP World Tour.

Turnierserien

Bodenbeläge 
Von den 61 Turnieren waren 35 Hartplatz-, 21 Sandplatz- und 5 Rasenturniere. 46 Turniere wurden im Freien gespielt, 15 in der Halle.

Länder

Turnierplan

Weltrangliste

Saisonbeginn

Saisonende

Turniersieger

Einzel

Doppel

Rücktritte 
Die folgenden Spieler beendeten 2014 ihre Tenniskarriere:
  – Januar 2014
  – 3. Februar 2014
  – 5. April 2014
  – Juni 2014
  – 25. Juli 2014
  – 31. Juli 2014
  – 14. September 2014
  – 14. September 2014
  – 14. September 2014
  – 2. Oktober 2014
  – 10. Oktober 2014
  – 14. Oktober 2014
  – 16. Oktober 2014
  – 19. Oktober 2014
  – November 2014
  – nach dem Turnier in Genf Ende Oktober 2014

Siehe auch 
 WTA Tour 2014
 ATP Challenger Tour 2014
 ATP Champions Tour 2014

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
Tennissaison 2014